Miejscowości w Estonii
 Peetri – alevik w prowincji Harju, w gminie Rae.
 Peetri – alevik w prowincji Järva, w gminie Kareda.

 Rzeki
 Peetri – rzeka w Estonii